«Взрослые дети» — советская комедия 1961 года режиссёра Виллена Азарова, снятая по сценарию Валентины Спириной на киностудии «Мосфильм».

Сюжет 

Анатолий Кузьмич Королёв (Алексей Грибов ) уходит на пенсию. Он с женой, Татьяной Ивановной (Зоя Фёдорова ), планируют, что теперь станут делать, чем заниматься. Их дочь Людмила (Лилиана Алёшникова ) без предупреждения приводит в дом мужа Игоря (Александр Демьяненко ). На вопрос, как они собираются жить, молодые отвечают, что снимут комнату на окраине Москвы, но потом соглашаются жить в комнате у родителей Люды. Молодожёны выносят из своей комнаты в комнату родителей картину, приобретённую ими 28 лет назад к новому 1930 году.

Людмила с мужем работают архитекторами. Проектирование нового микрорайона поручено бригаде, которую возглавляет Игорь. Молодёжь собирается у Королёвых младших и обсуждает мечты, перспективы и трудности нового строительства. Вскоре у молодых рождается ребёнок, которого решают воспитывать дома, не отдавая в ясли.

В ролях 
 Алексей Грибов — Анатолий Кузьмич Королёв
 Зоя Фёдорова — Татьяна Ивановна Королёва
 Лилиана Алёшникова — Люся Королёва
 Александр Демьяненко — Игорь Николаевич Виноградов
 Всеволод Санаев — Василий Васильевич, друг семьи
 Николай Граббе — милиционер
 Геннадий Бортников — влюблённый
 Марина Хатунцева — влюблённая
 Константин Худяков — молодой архитектор
 Александр Лебедев — архитектор
 Андрей Тутышкин — Борис Владимирович, архитектор

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Валентина Спирина
 Режиссёр-постановщик — Виллен Азаров
 Режиссёры — В. Глазков, Аида Манасарова
 Операторы — Сергей Зайцев, Владимир Мейбом
 Композитор — Александр Флярковский
 Директор картины — Владимир Канторович
 Художник по костюмам: Валентин Перелётов

Источники 
 
 
 
 Кваснецкий М. — «Взрослые дети» // Комсомольская правда, 16 декабря 1961

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1961 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о Москве
Молодёжные фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР